Grimm János, Johann Grimm (1805–1874) német bányamérnök, császári és királyi főbányatanácsos és bányászakadémiai igazgató
Grimm János (1814–1885) színigazgató
Grimm János (1895–?) kerékpárversenyző, olimpikon (1924)